António Costa (1960) portugál labdarúgó-játékvezető
António Costa (1961) portugál politikus, miniszterelnök